Diese Liste gibt einen Überblick über die auf dem IX. Parteitag der SED (18.–22. Mai 1976) gewählten Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees der SED. Aus seiner Mitte wurden der Generalsekretär, die Mitglieder und Kandidaten des Politbüros sowie die Sekretäre des ZK gewählt.

Veränderungen
Im Vergleich zu 1971 wurde das ZK von 189 auf 204 Funktionäre erweitert. Die Zahl der Kandidaten wurde auf 59 erhöht. Dabei wurden 8 ZK-Mitglieder erstmals in das ZK gewählt. Bei den Kandidaten des ZK wurden 59 % neu gewählt. 13 % der 1971 gewählten Mitglieder und Kandidaten wurden nicht wieder bestätigt, wobei berücksichtigt werden muss, das allein 13 von den 25 nicht bestätigten Funktionären gestorben waren.

Übersicht über die nicht wiedergewählten Mitglieder und Kandidaten des ZK

Literatur 
 Andreas Herbst, Gerd-Rüdiger Stephan, Jürgen Winkler (Hrsg.): Die SED. Geschichte, Organisation, Politik. Ein Handbuch. Dietz, Berlin 1997, ISBN 3-320-01951-1.

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
!Parteivorstand SED #09
Parteivorstand SED
09